Chuva ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Chuva (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Marcos Chuva (* 1989), portugiesischer Leichtathlet